Бур ( — остров) — село в Катангском районе Иркутской области России.

География 
Село стоит на реке Непе.

Топонимика 
Название происходит от эвенкийского бур — остров.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 122 человека, из них 62 мужчины и 60 женщин.

Власть 
Село в административном плане относится к Непскому муниципальному образованию Катангского района Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Катангского района